

Astronomia 
154378 Hennessy, asteroide della fascia principale

Persone 

Jill Hennessy, attrice e cantante
John L. Hennessy, fondatore della società MIPS Computer Systems Inc.
John Pope-Hennessy, storico dell'arte britannico
Josh Hennessy, hockeista su ghiaccio statunitense 
Larry Hennessy, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
William Hennessy, lottatore statunitense

Altro
Hennessy, marca francese di cognac

Pagine correlate

Hennessey